María de Blois puede referirse a cuatro damas de la nobleza francesa:

 María de Champaña (1128-1190), duquesa de Borgoña y segunda hija de Teobaldo II de Champaña y Matilde Carintia;
 María de Boulogne (1136-1182), condesa de Boulogne, hija de Esteban de Blois, rey de Inglaterra, y Matilde I de Boulogne;
 María de Avesnes (1200-1241), condesa de Blois, hija de Gualterio de Avesnes y Margarita de Blois;
 María de Châtillon-Blois (1345-1404), condesa de Provenza y regente del Reino de Nápoles. Hija de Carlos de Blois, pretendiente del ducado de Bretaña, y Juana de Penthièvre.